La Coupe des Alpes 1972 est la  de la Coupe des Alpes.

Cette édition voit s'affronter uniquement des clubs français et des clubs suisses.
L'édition a été remportée par le Nîmes Olympique sur les Girondins de Bordeaux sur le score de 7 buts à 2.

Participants

Compétition 

La rencontre SEC Bastia contre FC Sion n'a pas été jouée puisque les deux équipes ne pouvaient alors plus prétendre à la qualification en finale.

Finale

Source 
 Erik Garin. Coupe des Alpes 1972. Rsssf.com.

Notes et références 

Coupe des Alpes
Sport en Suisse en 1972
Football en France en 1972